Burg Falkenstein, auch Ruine Falkenstein, Schloss Falkenstein (teils auch mit Herrschaft Falkenstein) heißen:

in Deutschland:
 Burgruine Falkenstein (Bad Emstal) bei Sand, Gemeinde Bad Emstal, Landkreis Kassel, Hessen
 Burg Falkenstein (Bad Herrenalb), Burgstall bei Bad Herrenalb, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Falkenstein (Sächsische Schweiz) mit ehemaliger Veste Valkenstein, im Elbsandsteingebirge bei Bad Schandau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Ruine Falkenstein (Donautal), bei Thiergarten (Beuron), Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Ruine Bubenstein, Ruine Neu-Falkenstein, bei Falkensteig, Gemeinde Buchenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Burg Falkenstein (Höllental), Burgrest bei Buchenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Burg Falkenstein (Deggenhausertal), bei Obersiggingen (Deggenhausertal), Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Burg Falkenstein (Oberpfalz), bei Markt Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Burg Falkenstein (Pfalz) bei Falkenstein, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Burg Alter Falkenstein, Burgstall bei Falkenstein/Harz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Burg Falkenstein (Harz), Burg Neuer Falkenstein, im Harz bei Falkenstein/Harz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Burg Falkenstein (Vogtland) in Falkenstein/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Schloss Falkenstein (Vogtland) in Falkenstein/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen

 Burgruine Falkenburg (Seligenthal), abgegangene Höhenburg bei Seligenthal (Floh-Seligenthal), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Burgstall Falkenstein, abgegangene Höhenburg bei Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Burg Falkenstein (Gerstetten), bei Dettingen am Albuch, Gemeinde Gerstetten, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Burgruine Falkenstein (Taunus), Neu-Falkenstein, bei Falkenstein, Stadt Königstein im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen
 Burg Falkenstein (Pfronten), bei Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Ruine Falkenstein (Schramberg), bei Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Burg Falkenstein (Waldhof), bei Waldhof-Falkenstein, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

in Österreich:
 Burg Falkenstein (Niederösterreich), in Falkenstein (Niederösterreich), Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Burg Falkenstein (an der Ranna), bei Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Ruine Falkenstein (Kirchberg in Tirol), bei Kirchberg in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Bundesland Tirol
 Burg Falkenstein (Obervellach), mit der Ruine Oberfalkenstein, bei Obervellach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

in der Schweiz:
 Burg Alt-Falkenstein (Balsthal), bei Balsthal, Bezirk Thal, Kanton Solothurn
 Ruine Neu-Falkenstein (Balsthal), bei Balsthal, Bezirk Thal, Kanton Solothurn
 Burg Falkenstein (Igis), bei Igis, Bezirk Landquart, Kanton Graubünden

sowie:
 Felsenburg Falkenštejn, bei Jetřichovice, Okres Děčín, Ústecký kraj, Tschechien (deutsch: Falkenstein bei Dittersbach, Bezirk Tetschen, Aussiger Region)
 Burg Falštejn, bei Konstantinovy Lázně, Okres Tachov, Plzeňský kraj, Tschechien (deutsch: Fal(l)stein oder Falkenstein bei Konstantinsbad, Bezirk Tachau, Pilsner Region)
 Burg Falkenstein (Philippsbourg), bei Philippsbourg, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich (deutsch: Falkenstein bei Philippsburg, Lothringen)

Siehe auch:
 Falkenstein – ein Überblick, auch zu historischen Territorien
 Falkenstein (Familienname) – dort zu Adelsgeschlechtern
 Falckenstein
 Falkenburg
 Oberfalkenstein
 Walkenstein